Colin Campbell (1686-1757) – mercante scozzese, cofondatore della Compagnia svedese delle Indie Orientali
 Sir Colin Campbell (1792-1863) – generale inglese, comandante in capo in India
 Colin Campbell (1883-1972) – calciatore argentino
 Colin Campbell (1931-2022) – studioso dell'industria petrolchimica, fondatore dell'ASPO
 Colin Campbell – giocatore di curling scozzese campione d'Europa nel 2009
 T. Colin Campbell – biochimico statunitense
 Colin Campbell – regista del cinema muto nato in Scozia e naturalizzato Usa (1859-1928). Nomi alternativi T. Colin Campbell
 Colin Campbell – attore scozzese (1883-1966)
 Colin Campbell – attore inglese (1937-2018)
 Colin Campbell – regista nomination agli Oscar per il miglior cortometraggio nel 2001
 Colin Campbell – vescovo cattolico canadese
 Colin Campbell – atleta britannico